Shaun Bailey peut désigner :
 Shaun Bailey (né en 1971), homme politique conservateur londonien ;
  (né en 1990), joueur de cricket anglais ;
 Shaun Bailey (né en 1992), homme politique conservateur britannique.